KEC steht als Abkürzung für:
 Kienbaum Executive Consultants GmbH, siehe Kienbaum Consultants International
 Kölner Eishockey-Club, früherer Name der Kölner Haie
 Korea Electronics Co. Ltd., ein südkoreanischer Halbleiterhersteller

Abkürzung